И́стмико-цервика́льная недостаточность ( ; анат. isthmus [uteri] «перешеек матки» + cervix [uteri] «шейка матки») — патологическое состояние перешейка и шейки матки во время беременности, при котором они не способны противостоять внутриматочному давлению и удерживать увеличивающийся плод в полости матки до своевременных родов.

Классификация 
 Органическая (анатомическая):
 врожденная (при генитальном инфантилизме и пороках развития матки);
 приобретенная.
 функциональная (гормональная).

Этиология 
Основные причины органической истмико-цервикальной недостаточности: повреждение шейки матки в патологических влагалищных родах при наложении акушерских щипцов, при крупном плоде и тазовых предлежаниях, а также вследствие грубого расширения цервикального канала при инструментальном аборте.

Функциональная истмико-цервикальная недостаточность предположительно развивается у женщин с дефицитом прогестерона, гиперандрогенией и дисплазией соединительной ткани.

Методы коррекции ИЦН во время беременности

Хирургическая коррекция 
Хирургическая коррекция путем наложения кругового шва на шейку матки () синтетической лентой или нитью, эффективна при выполнении в сроках до 16-18 недель беременности. При оперативном вмешательстве в более поздние сроки эффективность достоверно снижается и возрастает риск осложнений.

При хирургическом методе коррекции используют наркоз, антибиотикотерапию и гормональные средства для снятия излишнего тонуса матки.

Осложнения хирургического метода лечения ИЦН: разрыв шейки матки, травма плодного пузыря, стимуляция родовой активности вследствие неизбежного выброса простагландинов при манипуляции, сепсис, эндотоксический шок, затруднения при родоразрешении, стеноз шейки матки, прорезывание швов, осложнения анестезии.

Нехирургическая коррекция 
Нехирургическая коррекция ИЦН с использованием поддерживающих акушерских пессариев различных конструкций используется в ряде стран (Германия, Франция) более 30 лет, в странах СНГ (Россия, Беларусь, Украина) — более 18 лет. Применяется с 14-15 до 22 недель беременности. Преимущества данного метода коррекции недостаточности шейки матки во время беременности в его атравматичности, достаточно высокой эффективности (85 %), безопасности, отсутствия воздействия на плод, возможности применять как амбулаторно, так и в условиях стационара при любом сроке беременности.

При анатомической ИЦН вне беременности применяют пластику шейки матки.

Примечания

Литература 
  
 Браун Р., Ганьон Р., Делиль М. Ф. Цервикальная недостаточность и её лечение методом серкляжа. Пер. с англ. Н. Д. Фирсовой (2017).
 Доброхотова Ю. Э., Степанян А. В. и др. Истмико-цервикальная недостаточность: современная базовая терапия.  «Фарматека», № 3, 2015. С 38-43.
 

Невоспалительные болезни женских половых органов